Anglaterra:
 St Helens, Merseyside
 Municipi metropolità de St Helens
 St Helens (Cúmbria)
 St Helens (Illa de Wight)
 Estats Units:
 St. Helens (Oregon)
 Saint Helens, Washington